LP peut faire référence à :

Droit 
 LP est l'abréviation officielle de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Toponymie 
 LAN Peru, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Musique et divertissement 
 LP (de l'anglais long play) désigne un enregistrement longue durée sur disque microsillon de 33 tours
 LP1, un album de FKA twigs
 The LP, un album de Large Professor
 LP, nom de scène de la chanteuse américaine Laura Pergolizzi, née en 1981
 Les Paul, un modèle de guitare
 Linkin Park, un groupe de musique américain
 Lonely Planet, un éditeur de guide de voyages australien

Politique 
 Parti libertarien, aux États-Unis ;
 Parti libéral australien, le Parti libéral australien ;
Les Patriotes, parti politique français, créé par Florian Philippot en 2017.

Mathématiques et informatique 
 L'espace Lp de fonctions ;
 L'espace des suites  ;
 LP, abréviation de l'anglais Linear Programming (en français Optimisation linéaire, OL) ;
 LP, abréviation de l'anglais Logic Programming (en français Programmation logique) ;
 lp, une commande Unix qui assigne les ordres d'impression.

Physique 
 Lp, le niveau de pression acoustique ;
 , la Longueur de Planck, unité de mesure théorique qui serait la longueur minimale qu'il soit possible de mesurer de façon significative.

Éducation 
 LP, abréviation de licence professionnelle ;
 LP, abréviation de Lycée professionnel.

Édition 
 LP, abréviation de Le Périscope, journal économique à Mulhouse ;
 LP, abréviation de Le Parisien, journal quotidien régional français.

Autre 
 L.P. Limited Partnership, Société en commandite.